Patriofelis (Патриофелис — „отац свих мачака”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Patriofelis су биле велики копнени предатори величине данашње пуме, који су по својој грађи тјела наликовале на представнике породице мачке. Имале су дуги реп и кратке ноге са широким стопалима. Стопала су им помагала при стабилном ходу по меканом и растеситом тлу. Ове врсте су се кретале плантиградно. Лобање ови врста су биле кратке и дужине око 25 cm. Вилице су биле кратке и снажне, са скраћеним сјекутићима и са великим и масивним очњацима. Зубна формула код врсти из овог рода је . Горњи карнасални зуби су формирали облик оштрице. Први пар горњи и доњи преткутњака (P1/p1) и други пар горњи кутњака (M2) није присутан у вилицама. Са својим зубима су могле да жваћу месо и да ломе кости. Ове врсте су достизале дужину од 1,2 до 1,8 m (притом не рачунајући дужину репа) и тежину од 30 до 100 kg. Укупна дужина тјела коју су ове врсте могле да достигну је била око 2,5 m, а у раменима су ове врте биле високе око 70 сm.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Patriofelis су се понашале сличано данашњем јагуару и свој плијен вребале из засједе заскачући га.<ref>Anne E. Kort and P. David Polly (2018.) "Niche Differentiation in Eocene carnivores: Unique lumbar specializations in the oxyaenid Patriofelis" in "The Society of Vertebrate Paleontology 78th annual meeting"</ref> Ове врсте нису биле прилагођене брзом трчању.

 Систематика 
 Класификација 

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Patriofelis.Solé, F. & Ladevèze, S. (2017) "Evolution of the hypercarnivorous dentition in mammals (Metatheria, Eutheria) and its bearing on the development of tribosphenic molars." Evolution & Development, 19(2), 56–68.

 Временска распрострањенст рода Patriofelis унутар породице Oxyaenidae 

 Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

 Референце 

 Литература 

 J. Leidy (1873) "Part I. Contributions to the extinct vertebrate fauna of the western territories." In F. V. Hayden (ed.), Report of the United States Geological Survey of the Territories 1:1-358
 E. D. Cope (1880) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman (1894) "Osteology of Patriofelis, a Middle Eocene creodont." Bulletin of the American Museum of Natural History 6(5)
 J. L. Wortman (1902) "Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum." The American Journal of Science, series 4 13:197-206
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1910) "The phylogeny of the Felidae." Bulletin of the American Museum of Natural History 28(26):289-318
 W. D. Matthew and W. Granger (1915) "A revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River faunas." Bulletin of the American Museum of Natural History 34(1):1-103
 M. R. Thorpe (1923) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 C. L. Gazin (1957) "A skull of the Bridger Middle Eocene creodont, Patriofelis ulta'' (Leidy.)" Smithsonian Miscellaneous Collections 134(8):1-20
 L. Van Valen (1966) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 C. L. Gazin (1976) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке